Wegner har flere betydninger:

Navne 

 Bettina Wegner – sangkomponist.
 Hans J. Wegner – dansk arkitekt og møbeldesigner.
 Henrich Wegner – dansk skuespiller.
 Kurt Wegner – tysk/svensk kunstner.
 Kurt Wegner – amtsborgmester (Bezirk) for Berlin-Charlottenburg.